Сипаливини () — крупнейший округ Суринама, расположенный на юге страны. Административного центра у округа нет, поскольку он напрямую управляется государственным правительством в Парамарибо. Основные деревни — Аппикало, Апетина, , ,  и другие.

Население округа — 34 136 человек (2004), площадь — 130 567 км².

География 
По площади этот район больше других вместе взятых, но большая часть территории (на юге) не используется, что было специально оговорено при его создании.

История 
Голландские колонисты, контролировавшие Суринам, опасались португальцев из Бразилии, поэтому не трогали этот регион, и проекты по развитию территории начались только в XX веке.

Административное деление

Территориальные споры 
Из-за территориальных споров по поводу юго-западной части округа Сипаливини время от времени происходят вооружённые стычки с Гайаной.

См. также 
 Гайанско-суринамские отношения
 Территориальный спор между Францией и Нидерландами в Гвиане

Примечания 

Округа Суринама